Svenska serien i ishockey 1940/1941 var den sjätte säsongen av Svenska serien som högsta serie inom ishockeyn i Sverige. Efter en inledande enkelserie delades lagen upp i två halvor och spelade var sin enkelserie inom respektive halva. Serien av vanns av Hammarby IF fem poäng före IK Göta. De två sämst placerade lagen i undre halvan flyttades ner till nybildade Division II.

Poängtabeller
Grundserien

Övre halvan

Undre halvan

Se även
 Svenska mästerskapet i ishockey 1941
 Klass I i ishockey 1940/1941

Källor

Sport i Sverige 1940
Sport i Sverige 1941
1941 i Sverige
Ishockeysäsongen 1940/1941
1940/1941